Sfântul  se poate referi la:
 Literatură
 Sfântul – porecla eroului Simon Templar din romanele de aventură al scriitorului englez Leslie Charteris;

 Film
 1966 Sfântul la pândă (Le Saint prend l'affût) – film franco-italian în regia lui Christian-Jaque;
 1968 Sfântul contra „SPADA” (The Fiction Makers) – film TV englez în regia lui Roy Ward Baker;
 1969 Răzbunarea Sfântului (Vendetta for the Saint) – film englez în regia lui Jim O'Connolly;

 Televiziune
 1962 - 1969 Sfântul – serial TV englez de televiziune cu actorul Roger Moore;